Fallou peut désigner :
 Fallou, la localité du Burkina Faso
 Fallou, la commune du Mali

  (1794-1877) , naturaliste allemand